Hallman ist der Familienname folgender Personen:

 Arnette Hallman (* 1958), US-amerikanischer Basketballspieler
 Bill Hallman (1867–1920), US-amerikanischer Baseballspieler
 Harry M. Hallman (1934–2011), US-amerikanischer Politiker
 Niilo Hallman (1916–2011), finnischer Mediziner
 Torsten Hallman (* 1940), schwedischer Motocrossfahrer
 Viola Hallman (1944–2012), deutsche Unternehmerin

Siehe auch:
 Hallmann
 Halman